

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Podchełm – część wsi Stryszów w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszów
 Podchełm – część wsi Hłudno w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Podchełm – część wsi Nozdrzec w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec